Поликаон () је у грчкој митологији било име две личности и обе је спомињао Паусанија.

Етимологија 
Име Поликаон има значење „много опекотина“.

Митологија 
 Био је Лелегов син, ожењен Месеном. Емигрирао је из Лаконије у Месенију. Он је постао први краљ те земље, назване по његовој жени. Основао је град Анданију и успоставио мистерије Велике Богиње. Његова лоза је владала пет генерација. Неки извори наводе да се син Лелега и Перидије звао Поликлон.
 Био је Бутов син, ожењен Евехмом, Хиловом кћерком.

Извори 

Грчка митологија
Краљеви у грчкој митологији